Coville se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick Vernon Coville
 James Coville